Грушвица:

Украина 
 Грушвица Вторая — село Ровненского района Ровненской области
 Грушвица Первая — село Ровненского района Ровненской области